Miejscowości
 Kamenice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Jajce
 Kamenice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Breza

 Kamenice – gmina w Czechach, w powiecie Igława, w kraju Wysoczyna
 Kamenice – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Praga-Wschód, w kraju środkowoczeskim

Kolej
 Kamenice nad Lipou – stacja kolejowa w miejscowości Kamenice nad Lipou, w Czechach

Rzeki
 Kamenice – rzeka w Czechach, prawostronny dopływ Łaby
 Kamenice – rzeka w czeskich Górach Izerskich, prawy dopływ Izery

Zobacz też
 Kamenice nad Lipou – miasto w Czechach
 Kamenica